«Прощание» (, Rukhsat) — индийская криминальная мелодрама  года, автор сценария и режиссёр

Сюжет 
Герой картины — профессиональный убийца (Митхун Чакраборти), руками которого гангстер (Амриш Пури) собирается уничтожить неугодного ему человека (Марк Зубер). Но впервые в своей жизни киллер допускает промах…

В ролях

Саундтрек

Прокат в России 
На российских экранах шёл в  году.

На русский язык озвучен киноконцерном «Мосфильм».

 Режиссёр озвучивания — Ярослава Турылёва
 Звукооператор — Леонид Булгаков
 Автор русского литературного текста — Валентин Грачёв
 Переводчик с хинди — Марина Шувалова
 Редактор — Ольга Клюшникова
 Текст читали Ирина Акулова и Дмитрий Матвеев

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Индии 1988 года